Enderwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Enderwitz (* 1974), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin 
 Susanne Enderwitz, deutsche Islamwissenschaftlerin
 Ulrich Enderwitz (* 1942), deutscher Schriftsteller